Bahnhofstraße 4 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Bahnhofstraße 4, Empfangsgebäude Bahnhof in Gelbensande, siehe Liste der Baudenkmale in Gelbensande
 Zum Kronprinzen (Haldensleben), Hotel in Haldensleben
 Bahnhofstraße 4, Pfarrhaus in Ostramondra, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ostramondra
 Bahnhofstraße 4 (Quedlinburg) in Quedlinburg
 Bahnhofstraße 4, Hotel Annafels in Sitzendorf, siehe Liste der Kulturdenkmale in Sitzendorf (Thüringen)
 Bahnhofstraße 4, Bahnhof und Toilettenhaus in Sukow, siehe Liste der Baudenkmale in Sukow